Laussonne (gemeente), gemeente in het Franse departement Haute-Loire (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
 Laussonne (rivier), rivier in het Franse departement Haute-Loire (regio Auvergne-Rhône-Alpes)